Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin de Winston-Salem. Ce tournoi sert de préparation en vue de l'US Open.

Faits marquants 
 John Isner conserve son titre à l'issue de sa victoire acquise en finale sur le Tchèque Tomáš Berdych. Il gagne donc le cinquième titre de sa carrière, le deuxième de la saison après celui de Newport qu'il avait aussi déjà réussi à conserver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2012
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en août 2012
Sport aux États-Unis en août 2012